Болгария принимала участие в Зимних Олимпийских играх 2006 года в Турине (Италия) в семнадцатый раз за свою историю, и завоевала одну серебряную медаль. Сборную страны представляли 10 женщин.

Серебро 
 Шорт-трек, женщины, 500 метров — Евгения Раданова.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 sports-reference.com

2006
Страны на зимних Олимпийских играх 2006 года